Fayville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fayville (Illinois)
 Fayville (Massachusetts)
 Fayville (New York)
 Fayville (Vermont)